Исаковы:

 Исаковы — русские дворянские роды.
 Исаковы — деревня в Котельничском районе Кировской области.